Marie de Châtillon ist der Name folgender Personen:

* Marie de Châtillon (um 1304–1377), anglo-französische Adlige, siehe Marie de Saint-Pol
 Marie von Châtillon-Blois (1343/1345–1404), Herrin von Guise, Herzogin von Anjou und Gräfin von Provence